Agent Orange:

 «Агент оранж», «эйджент орандж», «эйджент оранж» () — название смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения.
 Оранжевый Агент (), Ларфлиз () — персонаж комиксов компании DC Comics.
 Agent Orange — американская панк-группа.
 Agent Orange — третий музыкальный альбом немецкой трэш-группы «Sodom».
 «Agent Orange» — инструментальная композиция британской группы Depeche Mode.
 «Agent Orange» — трек из альбома Wanderer немецкой метал-кор группы Heaven Shall Burn.